Лос Петатес има више значења:

 Лос Петатес (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Петатес, Рестауранте (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику